Tupa – synonim rodzaju ryb aterynokształtnych Odontesthes
 Tupa – rzeka na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Tupá